Hochelaga hat folgende Bedeutungen:

 Hochelaga, ein Dorf der Sankt-Lorenz-Irokesen im 16. Jahrhundert auf dem Gebiet von Montreal
 Hochelaga-Archipel, Inselgruppe im Sankt-Lorenz-Strom
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ein Stadtbezirk von Montreal
 Hochelaga-Maisonneuve, ein Stadtteil von Montreal
 Rue Hochelaga, eine Straße in Montreal
 Hochelaga (Film), ein kanadischer Film
 HMCS Hochelaga, Patrouillenboot der Royal Canadian Navy